

Télévision

Téléfilm 
 , téléfilm de  diffusée le

Série télévisée 
 , série télévisée d'animation canadienne diffusée du  au  sur 
 The Boys, sitcom américaine diffusée du  au  sur

Cinéma 
 The Boy, film d'horreur américain de Craig William Macneill sorti en 2015
 The Boy, court métrage américain de Cayman Grant sorti en 2015
 The Boy, film d'horreur américain de William Brent Bell sorti en 2016
 , film britannique de  sorti en 1962
 , film finlandais de Mikko Niskanen sorti en 1962
 The Boys, film australien de  sorti en 1998
 , documentaire de  et  sorti en 2009

Musique

Groupe 
 , groupe punk rock anglais
 , groupe de R&B américain

EP 
 , EP de  sorti le

Album 
 , album de  sorti en 1977
 , album de  sorti le 
 ,  studio des Girls' Generation sorti le 
 , album des  sorti le

Chanson 
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le 
 , chanson des Girls' Generation présente sur l'album  sorti le 
 , chanson de  feat.  présente sur l'album  sorti le